Тезавапа има више значења:

 Тезавапа (Копалиљо), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Тезавапа (Атотонилко ел Гранде), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Тезавапа, Ел Рио (Минерал дел Чико), насеље у савезној држави Идалго у Мексику